Rabrovo se poate referi la:

 Rabrovo, sat în Bulgaria
 Rabrovo, sat în Republica Macedonia
 Rabrovo, sat în comuna Kučevo, Serbia